Cadwallon est un nom gallois, dérivé d'une version en gallois ancien du même nom, « Caswallawn ». Ce nom est une référence à Cassivellaunos, roi de la tribu bretonne des Catuvellauni qui résista avec succès à l'invasion romaine de -54. Plusieurs rois de Gwynedd portèrent ce nom en sa mémoire:
 Cadwallon Lawhir ap Einion, qui régna au début du .
 Cadwallon ap Cadfan, qui régna au début du .
 Cadwallon ab Ieuaf, qui régna durant un an à la fin du .
 Cadwallon est un jeu de rôle tactique avec figurines édité par Rackham.
 Cadwallon est un roman historico-ésotérique écrit par Owen Thomas aux éditions L'Ecailler cherchant à rétablir la vérité sur l'histoire du roi Cadwallon ap Cadfan.